Con il nome di Federica Carlotta di Prussia sono note:

Federica Carlotta di Prussia, duchessa di York (1767-1820), figlia del re di Prussia Federico Guglielmo II (1744-1797) e della di lui prima moglie Elisabetta Cristina Ulrica di Brunswick-Wolfenbüttel (1746-1840), andata sposa a Federico Augusto, duca di York e di Albany (1763-1827), secondo figlio di re Giorgio III d'Inghilterra;
Federica Carlotta di Prussia (1831-1855), figlia di Alberto di Prussia (1809-1872) e di Marianna di Orange-Nassau (1810-1883), andata sposa a Giorgio II di Sassonia-Meiningen (1826-1914).

Pagine correlate 

Federica Carlotta